Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Simon Aspelin e Ota Fukárek che hanno battuto in finale Ali Hamadeh e Rogier Wassen 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Ota Fukárek (Campioni)
 Ali Hamadeh /  Rogier Wassen (finale)

 Federico Browne /  Jose Frontera (quarti di finale)
 Emanuel Couto /  Andrej Stoljarov (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1999